Prikljutjenija Buratino () er en sovjetisk animationsfilm fra 1959 af Ivan Ivanov-Vano og Dmitrij Babitjenko.

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Sovjetiske film fra 1959